SXR steht für:
 Flughafen Srinagar (IATA-Code), indischer Flughafen 
 SkyExpress (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft
 SXR Uranium One (Börsenkürzel), kanadisches Unternehmen

SXR